Kádár Géza (1876–1952) festő
 Kádár Géza (1880–1945) református lelkész
 Kádár Géza (1907–1983) postamérnök, szakíró

Jegyzetek